Rowi steht für:
 Okaritokiwi (auch Rowi; Apteryx rowi), Laufvogelart aus der Familie der Kiwis

ROWI steht für:
 ROWI, deutscher Hersteller von Modeschmuck und Uhrenarmbändern (Fixoflex)